Суперкубок Греції з футболу 1996 — 8-й розіграш турніру. Матч відбувся 11 серпня 1996 року між чемпіоном Греції «Панатінаїкосом» та переможцем кубка Греції АЕКом.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt
 Матч на rsssf 

1996
Греція